Тункас:

Тункас — река в Кемеровской области России.
Тункас — посёлок в Мексике.
Тункас — муниципалитет в Мексике.